HR 6094 je hvězda spektrálního typu G3, vzdálená 40 až 42 ly. Jedná se o žlutého trpaslíka, který je podobný Slunci, ale má menší hmotnost a jeho stáří se pohybuje okolo 400 miliónů let. Nachází se v souhvězdí Štíra. Není zařazený v Uranometrii.

Reference 

Žlutí trpaslíci
Hvězdy v souhvězdí Štíra
HR objekty